Mark Miller (n. 1962), calciatore inglese
 Mark Miller (n. 1966), pilota automobilistico statunitense
 Mark Miller (n. 1970), pilota motociclistico statunitense
 Mark Miller (n. 1975), cestista statunitense
 Mark Miller , cypherpunk